Carl Otto Løvenskiold – ufficiale e politico norvegese
 Edel Severine Margrethe Henriette Løvenskiold – nobildonna norvegese
 Frederik Løvenskiold – politico norvegese
 Herman Severin Løvenskiold – compositore norvegese
 Severin Løvenskiold – politico e industriale norvegese